Le terme Premier league désigne en anglais la ligue sportive la plus élevée dans plusieurs sports, ou le championnat correspondant, notamment le championnat d'Angleterre de football.

Football 
 Premier League, le championnat d'Angleterre de football ;
 Scottish Premier League en Écosse ;
 Principality Building Society Welsh Premier Football League au Pays de Galles ;
 BOV Premier League à Malte ;
 Premier Soccer League en Afrique du Sud ;
 Globacom Premier League au Nigeria ;
 Indian Premier League en Inde ;
 Victorian Premier League en Australie ;
 Premier Development League en Amérique du Nord.

Rugby 
 New South Wales Cup en Nouvelle-Galles du Sud.